Hillel ist der Name von:

 Hillel aus Piraton, Vater des Abdon
 Hillel, gen. „der Ältere“ oder „ha-zaqen“ (ca. 30 v. Chr. bis 9 n. Chr.), einer der bedeutendsten jüdischen Schriftgelehrten des Altertums
 Hillel II. (Hillel Nasia), jüdischer Patriarch 350–365
 Hillel ben Samuel (~1220–~1295), in Italien wirkender Arzt und philosophierender Theologe
 Hillel (Organisation), eine in den USA gegründete, internationale jüdische Studentenorganisation

Hillel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hillel (* 1930), israelischer Agrarwissenschaftler
 Jehoschua Bar-Hillel (1915–1975), israelischer Philosoph, Mathematiker und Linguist
 Marc Hillel, französischer Journalist und Autor
 Mordechai ben Hillel († 1298), deutscher Rabbiner
 Schlomo Hillel (1923–2021), israelischer Diplomat und Politiker
 Stéphane Hillel (* 1955), französischer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter

Siehe auch:

 Hillelismus